Les prix littéraires Gabrielle-d'Estrées et Jackie-Bouquin sont deux prix littéraires décernés par la ville de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) depuis 1986.

Présentation 
Leur thème initial portait sur « la femme dans l’histoire ». Depuis plusieurs années, le thème est choisi par les membres du jury des deux années précédentes. Il peut être aussi varié que « l’évènement qui change le cours de l’existence », « la famille », « tolérance ou religion », « le roman policier », « le secret » ou « partir, revenir ».

Cinq romans d’auteurs francophones parus dans l’année en cours sont sélectionnés par l’équipe de la médiathèque de la ville. Ces ouvrages sont lus par les sept membres du jury, lecteurs et non-professionnels du livre, entre juin et septembre. Le jury délibère en public en octobre, puis les deux auteurs sont invités à venir rencontrer le public en décembre.

Le Prix Jackie-Bouquin, du nom de l’élu à la culture en 1986, décédé depuis, est doté d’un montant de 800 euros. Le Prix Gabrielle-d'Estrées est doté d’un montant de 900 euros.

Lauréats depuis la création du prix

Liste des lauréats du prix Gabrielle-d'Estrées
 1986 : Greg, Pour le mort, signez d'une croix
 1987 : Jack Vivier pour Pyrénées hostiles
 1988 : Jean Chalon pour Chère Marie-Antoinette 
 1989 : Pierre Lunel pour L'Abbé Pierre, l'insurgé de Dieu 
 1990 : Sor Sisavang pour L'Enfant de la rizière rouge 
 1991 : Duong Thu Huong pour  Les Paradis aveugles 
 1992 : Françoise Giroud pour Jenny Marx ou la Femme du diable 
 1993 : Claude Dulong pour  Marie Mancini 
 1994 : Annie Sanerot-Degroote pour La Kermesse du diable   
 1995 : Bernard Pouchèle pour  La Flamande 
 1996 : Anne Bernet pour Madame de Sévigné, mère passion 
 1997 : Éric Tabarly pour, Mémoires du large 
 1998 : Dominique Bona pour  Le Manuscrit de Port-Ébène 
 1999 : Tiffany Tavernier pour  Dans la nuit aussi le ciel 
 2000 : Jennifer Kouassi pour  Pourvu que tu m’aimes 
 2003 : Michèle Gazier pour  Les Garçons d'en face 
 2004 : Nicole Provence pour  La Pierre du diable  
 2005 : Jean-Paul Delfino pour  Corcovado  
 2006 : Yasmina Khadra pour L'Attentat
 2007 : Tatiana de Rosnay pour Elle s'appelait Sarah 
 2008 : Sorj Chalandon pour Mon traître
 2009 : Jean-Marie Laclavetine pour Nous voilà
 2010 :
 2011 :
 2012 : Jean-Louis Fournier pour Veuf
 2013 : Bernard Chapuis pour Onze ans avec Lou
 2014 : Valentine Goby pour Kinderzimmer
 2015 : Valérie Zenatti pour Jacob, Jacob
 2016 : Florence Noiville pour L'Illusion délirante d'être aimé (Stock)
 2017 : Joël Haroche pour L'Affaire Rosenblatt (Éditions Grasset)

Lauréats du prix Jackie-Bouquin
 1989 : Pierre Moussa pour La Roue de la fortune. Souvenirs d'un financier 
 1990 : François Leport et Carmen Bader pour La Vie réconciliée 
 1991 : Paule Constant pour Le Grand Ghâpal 
 1992 : Michel Duchein pour Élisabeth I d’Angleterre 
 1993 : Georges Bardawil pour Inès Armand : La deuxième fois que j’entendis parler d’elle 
 1994 : Béatrice de Boisanger pour La Rose de Richmond
 1995 : Carole Lavoie pour Éclats d’émeraude 
 1996 : Janine Boissard pour Une femme en blanc
 1997 : Nadine Delpech pour Deux enfants sur le toit du monde 
 1998 : Catherine Hermary-Vieille pour L'Ange noir 
 1999 : Myriam Cohen-Welgryn pour La Petite Dernière 
 2000 : Danielle Digne pour Misha l'enfant divorcé 
 2003 : Corinne Roche pour Une petite fête sur la planète 
 2004 : Gilbert Schlogel pour  Pour l'honneur d'un médecin 
 2005 : Henri Gougaud pour Le Voyage d'Anna 
 2006 : Élise Fontenaille pour Brûlements 
 2007 : François Léotard pour Le Silence
 2008 : Lyane Guillaume pour  Laveuse de chiens 
 2009 : Philippe Grimbert pour  La Mauvaise Rencontre
 2010 :
 2011 :
 2012 : Julien Blanc-Gras pour Touriste
 2013 : Antoine Choplin pour La Nuit tombée
 2014 : Delphine Coulin pour Voir du pays
 2015 : Eve de Castro pour Joujou
 2016 : Jeanne Benameur pour Otages intimes (Actes Sud)
 2017 : Mathieu Menegaux pour son roman Un fils parfait (Éditions Grasset)

Notes et références 

Gabrielle d estrees|jackie bouquin